DZ steht für:
 Algerien, Ländercode nach ISO 3166-1 und Kfz-Kennzeichen
 RWL Luftfahrtgesellschaft (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Daozang, Kanon, der das Schriftgut des Daoismus enthält
 Donau Zentrum, Einkaufszentrum im Wiener Gemeindebezirk Donaustadt
 Doppelzimmer, z. B. in Reisekatalogen, siehe Fremdenzimmer
 Državni zbor, slowenisches Parlament
 Bahnhof Zittau (DS100-Code)
 Deutsche Zukunft, ab 1933 herausgegebene deutsche Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

DZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nordsachsen (für Delitzsch)
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Nordirland: County Antrim
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für den Sudan
 Turkmenistan: Provinz Daşoguz

dz steht für:
 Einheitenzeichen für Dutzend
 Doppelzentner, alte Gewichtseinheit, siehe Zentner
 Dzongkha (ISO-639-1-Code), Amtssprache von Bhutan

.dz steht für:
 .dz, die Top-Level-Domain von Algerien

Abkürzung